Russell était autrefois exclusivement un nom de famille, anglicisation du patronyme français . Aujourd'hui, c’est également un prénom masculin, principalement aux États-Unis.

Prénom

Patronyme 

 Aaron Russell (né en 1993), joueur de volley-ball américain ;
 Alfred Francis Russell (1817-1884), dixième président du Liberia ;
 Alice Burton Russell (1892-1984), actrice et productrice de cinéma américaine ;
 Alice Russell (née en 1975), chanteuse anglaise ;
 Andrew Joseph Russell (1829-1902), peintre et photographe américain ;
 A.-J. Russell (1915-1999), scénariste et romancier américain, auteur de romans policiers ;
  (1919-1992), chanteur américain ;
  (1921-2012), homme politique québécois ;
 Arthur Russell (1952-1992), musicien américain ;
 Bertrand Russell (1872-1970), logicien et philosophe anglais ;
 Bill Russell (1934-2022), joueur de basket-ball américain ;
 Bing Russell (1926-2003), acteur et scénariste américain ;
  ;
  (1940-1992), chanteur et compositeur américain ;
 Bobby Russell (né en 1957), footballeur écossais ;
 Bobby Russell (né en 1978), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Bruce Russell (né en 1960), musicien néo-zélandais ;
 Bryon Russell (né en 1970), joueur de basket-ball américain ;
 Calvin Russell (1948-2011), chanteur et guitariste américain ;
 Carolyn Russell (née en 1974), joueuse de squash canadienne ;
 Carrie Russell (née en 1990), athlète jamaïcaine ;
 Catherine M. Russell (née en 1961), avocate, conseillère politique et diplomate américaine ;
  ;
 Charles, dit Boxer Russell (1884-1957), joueur de rugby australien ;
 Charles, dit Chuck Russell (né en 1952), producteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Clive Russell (né en 1945), acteur britannique ;
 Dale Russell (né en 1947), géologue et paléontologue américain ;
 David O. Russell (né en 1958), acteur et réalisateur américain ;
 Devon Russell (?-1997), chanteur jamaïcain de reggae ;
 Diana E. H. Russell (1938-1920), écrivaine, sociologue, et féministe sud-africaine ;
 Donald E. Russell (né en 1927), paléontologue américain ;
 Douglas Russell (né en 1946), nageur américain ;
 Edward John Russell (1872-1965), spécialiste britannique de la chimie du sol ;
 Edward Stuart Russell (1887-1954), zoologiste britannique ;
 Elizabeth Russell (1916-2002), actrice américaine ;
 Elizabeth S. Russell (1913-2001), également connue sous le nom de « Tibby » Russell, biologiste américaine ;
 Emma Russell (née en 2003), nageuse britannique ;
 Eric Frank Russell (1905-1978), écrivain anglais de science-fiction ;
 Ernestine Russell (née en 1938), gymnaste artistique canadienne ;
 Finn Russell (né en 1992), joueur de rugby écossais ;
  ;
 Frederick Russell (1923-2001), homme politique canadien ;
 Gail Russell (1924-1961), actrice américaine ;
 Gary Russell (né en 1963), auteur britannique ;
  ;
 Gillian Russell (née en 1973), athlète jamaïcaine ;
  (né en 1950), musicien britannique ;
 Harold Russell (1914-2002), acteur canado-américain ;
 Henry Russell (1834-1909), comte pyrénéiste français ;
 Henry Russell (1904-1986), athlète américain, médaillé d'or en 1928 ;
 Henry Norris Russell (1877-1957), astronome américain ;
 Irwin Russell (1853-1879), poète américain ;
 ;
 JaMarcus Russell (né en 1985), joueur américain de football américain ;
 James Russell (né en 1986), joueur américain de baseball ;
 James Russell Lowell (1819-1891), écrivain américain ;
 Jamie Russell (né en 1952), basketteur canadien ;
 Jane Russell (1921-2011), actrice américaine ;
 Janieve Russell (né en 1993), athlète jamaïcaine ;
 Jay Russell (né en 1960), réalisateur, producteur et scénariste américain ;
 Jay Russell (né en 1961), écrivain américain ;
 Jeffrey Russell Hall (1979-2011), néo-nazi américain ;
 Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick ; 
 Jennifer Russell Embry (née en 1978), joueuse de tennis américaine ; 
 Jim Russell (1920-2019), pilote automobile anglais ;
  ;
 Julia Russell (née en 1975), nageuse sud-africaine ;
 Karen Russell (née en 1981), femme de lettres américaine ;
 Kathleen Russell (1912-1992), nageuse sud-africaine ;
 Kelly Russell (1986-), joueuse canadienne de rugby à XV ;
 Ken Russell (1927-2011), réalisateur, scénariste, acteur, producteur, monteur et directeur de la photographie britannique ;
 Keri Russell (née en 1976), actrice et danseuse américaine ;
 Kris Russell (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Kurt Russell (né en 1951), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Kylee Russell (née en 1996), actrice américaine ;
 Leon Russell (1942-2016), musicien américain ;
  (1929-2007), théologien américain ;
 Lord John Russell (1792-1878), homme politique britannique ;
 Lucy Russell (née en 1968), actrice britannique ;
 Luis Russell (1902-1963), pianiste, arrangeur et chef d'orchestre américain ;
 Lynn Paula Russell (née en 1949), actrice britannique ;
 Mabel Russell Philipson (1886-1951), actrice et femme politique anglaise ;
  ;
 Mary Doria Russell (né en 1950), écrivain américain ;
 Mary Russell (duchesse de Bedford) (1865-1937), ornithologue et aviatrice britannique ;
  ;
  ;
 Naomi Russell (née en 1983), actrice pornographique américaine ;
 Nicole Russell (1920-2012), productrice de télévision ;
 Nipsey Russell (1918-2005), humoriste et acteur américain ;
 Paddy Russell (1928-2017), réalisatrice de télévision britannique ;
 Patrick Russell (1726-1805), médecin et naturaliste anglais ;
 Pee Wee Russell (1906-1969), clarinettiste de jazz américain ;
 Robbie Russell (né en 1976), joueur écossais de rugby à  ;
 Robert John Russell (fl. 1957), zoologiste américain ;
 Rosalind Russell (1907-1976), actrice américaine ;
 Sean Russell (né en 1952), écrivain canadien de fantasy ;
 Seán Russell (1893-1940), homme politique irlandais ;
 Shirley Russell (1935-2002), costumière de cinéma anglaise ;
 Simon Russell ( Russell de Liverpool ; né en 1952), pair britannique ;
 Stuart Russell (1909-1943), homme politique britannique ;
 Stuart Russell (né en 1962), informaticien britannique ;
 Theresa Russell (née en 1957), actrice américaine ;
 Tina Russell (1948-1981), actrice pornographique américaine ;
  ;
  ;
 Wyatt Russell (né en 1986), acteur et ancien joueur de hockey américain.

Personnages de fiction 
 Mary Ann Russell, une James Bond girl apparaissant dans la nouvelle Bons baisers de Paris de Ian Fleming ;
 , le personnage principal (avec Sherlock Holmes) d'une série de romans pastiches des aventures de Sherlock Holmes écrits par Laurie R. King.

Toponyme

Comté de Russell ;
 Russell, ville canadienne du Manitoba.
 Russell-Binscarth, municipalité rurale (en ) canadienne du Manitoba ;
 Russell, canton canadien de l'Ontario ;
 Russell, village de ce canton ;
 Russell, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1968).

;
 Mont Russell, sommet de la Sierra Nevada en Californie ;
 Russell, localité de l'Arkansas ;
 Russell, ville du  comté de Lucas, en Iowa ;
 Russell, localité du Kansas où est né Philip Anschutz en 1939 ;
 Russell, ville dans le Kentucky ;
 Russell, ville dans le Massachusetts ;
 Russell, ville dans le Minnesota ;
 Russell, ville située dans l’État de New York ;
 Russell Key, une des îles Keys en Floride.

Îles Russell, groupe d'îles de l'archipel des Salomon.

Russell, petite ville littorale du nord de la Nouvelle-Zélande.

Russell Square à Londres.

Astronomie et astrophysique 
 , plusieurs cratères dont :
 cratère Russell, cratère sur la Lune ;
 , cratère sur Mars.
 Théorème de Vogt-Russell

Divers 
 Russell Athletic, entreprise américaine de vêtements ;
 Russell Group ou en français Groupe Russell, groupe d'universités britanniques centrées sur la recherche scientifique ;
 Hôtel Russell, sis Russell Square à Londres, lieu de fondation éponyme du Groupe Russell ;
 , constructeur automobile canadien ;
 L'Archibald Russell, navire de charge anglais.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis
Prénom masculin
Prénom américain